G78 peut faire référence à :
 HMS Quentin (G78), un destroyer de la Royal Navy ;
 Mali-G78, un processeur graphique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres